Salgueiro steht für:

 GRES Acadêmicos do Salgueiro, eine Sambaschule in Rio de Janeiro
 portugiesische Bezeichnung für den Weidenbaum

Orte in Brasilien::

 Salgueiro (Pernambuco), Municipio in Brasilien

Orte und Gemeinden in Portugal:
 Salgueiro (Fundão), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fundão
 Salgueiro do Campo

Salgueiro ist der Familienname folgender Personen:
 Enrique Salgueiro (* 1981), spanischer Radrennfahrer
 Gonzalo Salgueiro (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Jess Salgueiro, kanadische Theater- und Filmschauspielerin
 Juan Manuel Salgueiro (* 1983), uruguayischer Fußballspieler
 Teresa Salgueiro (* 1969), portugiesische Sängerin
 Fernando José Salgueiro Maia, Hauptmann der portugiesischen Armee

Siehe auch:
 Bistum Salgueiro